Y.L.Chang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yan-Lin Chang
 Yui Liang Chang